Семейство Долгоносики ():

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  [семяед клеверный]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [апион зеленоватый клеверный]
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
  [желтушниковый]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  [свекловичный полосатый]
 

 
 
 

 
 , фальдерманов
 

 

 , долгоносики

 
 
 , долгоносик желудевый
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 [листовой бобовый]
 

 
 
 
 
 
 
 

 , Стеблееды

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 , слоник шершавый
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  [шаровидный сосновый]
 
 [листовой золотистый]
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  [жердняковая]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 , долгоносик серый гороховый

Короеды 
Подсемейство Короеды ():
  [=Blastophagus=Myelophilus Eichhoff]

 
 , лесной садовник большой
 
 

  [малый степной]
  [=Estenoborus perrisi Chapuis]
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 , лесовик-автограф
 
 
 
 

 
 
 
 [украинский]
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  [малый еловый]
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  [=Neotomicus Fuchs]

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  [еловый]
 
 
 
 
 [крючкозубый восточный]
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  [ильмовый]
 

  [Короед миндальный]
 
 
 
 
 
  [Кенига]
  [блестящий]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  [=Xyloterus Erichson]

  [полосатый]
 
 

 
 
 
 

 , Древесинник непарный западный

Литература 
 

Долгоносики